Александр Рехвиашвили:
 Рехвиашвили, Александр Павлович (1938—2020) — грузинский кинооператор, актёр, сценарист и кинорежиссёр.
 Рехвиашвили, Александр Роландович (род. 1974) — грузинский футболист.